Värähtelijä — четвёртый студийный альбом финской психоделик-блэк-метал-группы Oranssi Pazuzu, выпущенный 26 февраля 2016 года. Альбом дебютировал на 33 месте в Suomen virallinen lista и достиг 25-го места на следующей неделе. На этом альбоме группа отошла от привычных рамок блэк-метала, прослеживаются элементы фьюнерал-дума, трэша, стоунера, краут-рока и нойза.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Oranssi Pazuzu